Monica Niculescu era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nel secondo turno da Margarita Gasparjan.

In finale Ekaterina Aleksandrova ha sconfitto Evgenija Rodina con il punteggio di 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Pauline Parmentier (quarti di finale)
  Ana Bogdan (quarti di finale)

 Monica Niculescu (secondo turno)
 Tatjana Maria (quarti di finale)
 Evgenija Rodina (finale)
 Ekaterina Aleksandrova (campionessa)

Qualificate 

  Audrey Albié (secondo turno)
  Gréta Arn (primo turno)

 Marina Mel'nikova (primo turno)
 Renata Voráčová (secondo turno)

Lucky loser 

  Jana Čepelová (ritirata)

 Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

Wild card 

  Timea Bacsinszky (secondo turno)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)

  Chloé Paquet (primo turno)
  Pauline Parmentier (quarti di finale)
  Katarina Zavac'ka (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Engie Open de Limoges 2018